Die Spargelartigen (Asparagales) sind eine Ordnung der Monokotyledonen mit 14 teils umfangreichen Familien. Eine große Anzahl von Arten werden als Zierpflanzen für Parks, Gärten, Räume und als Schnittblumen genutzt. Viele Arten werden als Heilpflanzen verwendet. Wenige Arten sind wichtige Nahrungspflanzen, beispielsweise Spargel sowie einige Vertreter der Gattung Lauch, wie Zwiebel, Lauch oder Knoblauch.

Beschreibung 
Es sind meistens ausdauernde krautige Pflanzen oder Sukkulenten. Wenn überhaupt, dann ist nur anomales sekundäres Dickenwachstum (beispielsweise viele Arten der Grasbäume (Xanthorrhoea)) vorhanden, deshalb nennt man verholzende Arten hier baumförmig und nicht Baum. Die krautigen Taxa haben oft Speicherorgane (Zwiebeln oder Rhizome). Bei den Asparagales kommen Sukkulenten vor, bei den Liliales nie.

Die Blütenstände sind meist traubig. Die Blüten sind dreizählig. Drei Fruchtblätter sind zu einem meist oberständigen, seltener unterständigen Fruchtknoten verwachsen. Die Nektarsekretion erfolgt meist durch Septalnektarien am Fruchtknoten. Die Früchte sind in Fächer gegliederte Kapseln oder Beeren. Die Samenoberflächen sind meist durch Phytomelane schwarz.

Oft enthalten die Zellen Kristallsand in Form von Raphiden, das sind nadelfeine Kristalle (aus Calciumoxalat).

Systematik 
Molekulargenetische Untersuchungen haben in den letzten gut zehn Jahren dazu geführt, dass die Familiengrenzen sich stark verschoben haben. Einige Familien, beispielsweise die Grasbaumgewächse, sind stark erweitert worden, einige – darunter auch traditionelle Familien wie die Tagliliengewächse oder Lauchgewächse – wurden aufgelöst. Eine ausführliche Begründung dieser neuen Klassifikation sowie die Gegenüberstellung von traditionellen und neuen Familiennamen geben Chase u. a. 2009. Der Hintergrund war vor allem, eine pragmatische und in der Lehre leicht zu vermittelnde Familien-Klassifikation zu schaffen.

Zur Ordnung der Spargelartigen (Asparagales) gehören folgende 14 Familien

 Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse)
 Asparagaceae (Spargelgewächse)
 Asteliaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Doryanthaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae (Schwertliliengewächse)
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Orchidaceae (Orchideen)
 Tecophilaeaceae
 Xanthorrhoeaceae (Grasbaumgewächse)
 Xeronemataceae

mit folgenden Verwandtschaftsverhältnissen:

Belege 
 Die Ordnung der Asparagales bei der APWebsite. (englisch)
 Asparagales. In: Andreas Bresinsky, Christian Körner, Joachim W. Kadereit, Gunther Neuhaus, Uwe Sonnewald: Strasburger – Lehrbuch der Botanik. Begründet von E. Strasburger. 36. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-1455-7, S. 856–860.
 Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Peter K. Endress, Mark W. Chase: Asparagales. In: Phylogeny and evolution of angiosperms. Sunderland, Sinauer Associates, 2005, S. 104–109.
 D. J. Bogler, J. C. Pires, J. Francisco-Ortega: Phylogeny of Agavaceae based on ndhF, rbcL, and ITS sequences: Implications of molecular data for classification. In: J. T. Columbus, E. A. Friar, J. M. Porter, L. M. Prince, M. G. Simpson (Hrsg.): Monocots: Comparative Biology and Evolution. Excluding Poales. In: Aliso. Band 22, 2006, S. 313–328.
 Mark W. Chase, Douglas E. Soltis, Pamela E. Soltis, P. J. Rudall, M. F. Fay, W. H. Hahn, S. Sullivan, J. Joseph, M. Molvray, P. J. Kores, T. J. Givnish, K. J. Sytsma, J. C. Pires: Higher-level systematics of the monocotyledons: An assessment of current knowledge and a new classification. In: K. L. Wilson, D. A. Morrison (Hrsg.): Monocots: Systematics and evolution. 2000, S. 3–16.
 J. C. Pires, I. J. Maureira, J. P. Rebman, G. A. Salazar, L. I. Cabrera, M. F. Fay, M. W. Chase: Molecular data confirm the phylogenetic placement of the enigmatic Hesperocallis (Hesperocallidaceae) with Agave. In: Madroño. Band 51, 2004, S. 307–311.
 Ole Seberg, Gitte Petersen, Jerrold I. Davis, J. Chris Pires, Dennis W. Stevenson, Mark W. Chase, Michael F. Fay, Dion S. Devey, Tina Jørgensen, Kenneth J. Sytsma, Yohan Pillon: Phylogeny of the Asparagales based on three plastid and two mitochondrial genes. In: American Journal of Botany. Band 99, Nummer 5, 2012, S. 875–889 (doi:10.3732/ajb.1100468).
 P. Roxanne Steele, Kate L. Hertweck, Dustin Mayfield, Michael R. McKain, James Leebens-Mack, J. Chris Pires: Quality and quantity of data recovered from massively parallel sequencing: Examples in Asparagales and Poaceae. In: American Journal of Botany. Band 99, Nummer 2, 2012, S. 330–348 (doi:10.3732/ajb.1100491).

Einzelnachweise

Weblinks